Pimpinella macrophylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Pimpinella macrophylla ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
macrophylla